Stefan Markolf (Witzenhausen, 1984. január 3. –) hallássérült német labdarúgó, a KSV Baunatal hátvédje.

További információk 
  
 

1984-ben született személyek
Hallássérültek
Német labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
A Wuppertaler SV labdarúgói
A KSV Hessen Kassel labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek